Pat der Hund (Originaltitel: Paf le chien) ist eine französische Animationsserie aus dem Jahr 2017.

Handlung 
Der Hund Pat tut alles, um seine Besitzerin Lola glücklich zu machen. Wegen seiner Intelligenz und Kreativität schafft er es immer wieder, den Alltag spannender zu machen, insbesondere, wenn es um seinen Freund, den unbedarften Kater Hoodie geht. Gegenspieler sind der unangenehme Nachbar Victor und drei Tauben, im Original „Guanos“ genannt.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde 2017 von Animoka Studios und Superprod in Frankreich produziert und erstmals am 7. April 2017 auf La Trois ausgestrahlt. Die deutschsprachige Erstausstrahlung im Fernsehen folgte am 26. August 2017 auf Boomerang.

Episodenliste

Staffel 1 (2017–2018)

Staffel 1 (2019)

Weblinks 
 
 

Animationsserie
Fernsehserie (Frankreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre